Het Fins voetbalelftal speelde in totaal dertien interlands in het jaar 2004, waaronder vijf wedstrijden in de kwalificatiereeks voor de WK-eindronde 2006 in Duitsland, en alle onder leiding van bondscoach Antti Muurinen. Op de FIFA-wereldranglijst zakte Finland in 2004 van de 40ste (januari 2004) naar de 43ste plaats (december 2004).

Balans

Interlands

FIFA-wereldranglijst

Statistieken

Zie ook
Veikkausliiga 2004
Beker van Finland 2004

Fins voetbalelftal
2004